Ангон 

 Ангон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара.
 Ангон — разновидность копья; метательное средневековое оружие франков.